Williams-Gletscher steht für: 
 Williams-Gletscher (Alaska), Vereinigte Staaten

Antarktika:
 Williams-Gletscher (Viktorialand) in der Royal Society Range
 Williams-Gletscher (Georg-V.-Küste) am Westufer der Deakin Bay